Lyndonville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lyndonville (New York)
Lyndonville (Vermont)